Demuth ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Demuth (1921–2020), österreichische Politikerin
 Charles Demuth (1883–1935), US-amerikanischer Maler
 Dietmar Demuth (* 1955), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Dustin Demuth (* 1993), deutscher Eishockeyspieler
 Eduard Demuth (1855–1933), deutscher Unternehmer, siehe Sächsische Stahlwindmotoren-Fabrik
 Ellen Demuth (* 1982), deutsche Landtagsabgeordnete (Rheinland-Pfalz)
 Franz Demuth (1895–1971), deutscher Politiker (KPD/SED), Redakteur und Widerstandskämpfer
 Frederick Demuth (* 1851), Sohn von Helena Demuth und Karl Marx
 Fritz Demuth (1876–1965), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hans-Ulrich Demuth, Honorarprofessor für Pharmabiotechnologie der Hochschule Anhalt und Mitglied des Deutschen Ethikrates
 Harald Demuth (* 1950), deutscher Rallyefahrer
 Helena Demuth (1820–1890), deutsche Haushälterin von Jenny und Karl Marx
 Johann Baptist Demuth (1844–1918), deutscher Mediziner und Ernährungswissenschaftler
 Johann Christoph Demuth (1764–1831), deutscher Schauspieler, Sänger, Musikdirektor und Stadtmusikant
 Joseph Demuth (* 1946), US-amerikanischer Physiker
 Leopold Demuth (1861–1910), österreichischer Hofopernsänger
 Marc Demuth (* 1978), luxemburgischer Jazzmusiker

 Michel Demuth (1939–2006), französischer Science-Fiction-Autor
 Reinhard Demuth (1946–2011), deutscher Chemiker und Erziehungswissenschaftler
 Silvio Demuth (* 1963), deutscher Fußballspieler
 Stefan Demuth (1912–1988), österreichischer Politiker (SPÖ), Oberösterreichischer Landtagsabgeordneter
 Thorkild Demuth (1927–2017), dänischer Schauspieler, Regisseur und Puppenspieler
 Volker Demuth (* 1961), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:

 Demuth, heute Demity  und Ortsteil der Gemeinde Płoskinia
 Ludwig von Demuth, ein ermländisches Adelsgeschlecht
 Demut (Begriffsklärung)